1961 Голяма награда на Великобритания е 12-о за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1961 във Формула 1, провежда се на 15 юли 1961 година на пистата Ейнтрий близо до град Ливърпул, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания